Демаркационная линия (от  — разграничение) — линия (полоса), разделяющая воюющие стороны на время перемирия (линия прекращения огня).

 Демаркационная линия — линия, разделяющая на зоны территорию побеждённого государства.
 Демаркационная линия — линия (полоса), временно устанавливаемая на территории, оспариваемой соседними государствами, до установления постоянной границы.
 Демаркационная линия — в медицине линия границы зоны воспаления живой ткани, соприкасающейся с омертвевшей.
 Демаркационная линия — фильм 1966 года французского режиссёра Клода Шаброля.

См. также 
 Зелёная линия (Израиль)
 Зелёная линия (Кипр)
 Пурпурная линия
 Тордесильясский договор

Границы